Museu de Arte Sacra ist der Name folgender Museen: 

 Museu de Arte Sacra (Arouca) im Kloster Arouca, Portugal
 Museu de Arte Sacra (Funchal) in Funchal, Portugal
 Museu de Arte Sacra de São Paulo in  São Paulo, Brasilien
 Museu de Arte Sacra (São Roque) in Lissabon, Portugal
 Museu de Arte Sacra (Viseu) in Viseu, Portugal